Spong ist der Familienname folgender Personen:

 Berit Spong (1895–1970), schwedische Schriftstellerin und Dichterin
 John Shelby Spong (1931–2021), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof der Episcopal Diocese of Newark
 Tyrone Spong (* 1985), niederländisch-surinamischer Kickboxer
 William B. Spong (1920–1997), US-amerikanischer Politiker (Demokratische Partei)

Spong ist der Künstlername von
 Frank Plein (* 1968), deutscher Comiczeichner